Чхве Дэ Хун (; род.16 ноября 1980 года, Республика Корея) — южнокорейский актёр.

Биография 
Окончил Университет Чунан по специальности «Актёрское искусство», получив степень бакалавра. Карьеру актёра начал в 2002 году, снявшись в короткометражном фильме «Яванская скумбрия» ().

Фильмография

Личная жизнь 
С 2015 года женат на актрисе Чан Юн Со. У пары есть дочь.

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века